Avida est un film français de 2006.
 Avida est une plateforme logicielle de simulation de vie artificielle.